

Pessoas
Bob Barr
Candy Barr
Darren Barr
Matt Barr
Peter Barr
Roseanne Barr

Localidades

Barr (Baixo Reno)

Outros
Epstein-Barr
Corpúsculo de Barr

Desambiguação